Boulder Dash, popularna računalna igra za kućna računala iz 1980-ih
Geometry Dash, arkadna igra za mobilne uređaje
DASH7, mobilna bežična senzor mreža
de Havilland Canada Dash 7, turboelisni zrakoplov tvrtke de Havilland Canada
dash (kriptovaluta), kriptovaluta otvorenog koda
Dash (Unixova ljuska), (Debian Almquist shell)